L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du 21 au  à Rabat, sur terre battue en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (ATP 2023)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Maroc
Tennis en mai 2023
Sport au Maroc en 2023